Sky's the Limit o The Sky's the Limit ("il limite è il cielo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 The Sky's the Limit – film del 1938 diretto da Jack Buchanan e Lee Garmes
 Non ti posso dimenticare (The Sky's the Limit) – film del 1943 diretto da Edward H. Griffith

Musica 
 Sky's the Limit – album dei The Temptations del 1971
 Sky's the Limit – singolo di The Notorious B.I.G. del 1997
 Sky's the Limit – album di Magic del 1998
 The Sky's the Limit – album dei BlackHawk del 1998
 Sky's the Limit – singolo di Ola Svensson del 2009
 The Sky's the Limit – singolo di Jason Derulo del 2010